Pyhätunturi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pyhätunturi (berg), Lappland, Östra Lappland, 
 Pyhätunturi (kulle i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,77, long 24,65), 
 Pyhätunturi (kulle i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,68, long 24,30), 
 Pyhätunturi (kulle i Lappland, Östra Lappland, lat 66,78, long 28,82), 
 Pyhätunturi (kulle i Norra Österbotten), Koillismaa,

Se även 
 Pyhä-Luosto nationalpark (tidigare namn före utvidgningen: Pyhätunturi)

Robotskapade Finlandförgreningar